Хумашах султанија (; 1583, Маниса) је била најстарија ћерка Мехмеда III. Добила је име у част унуке Сулејмана Величанственог, Хумашах султаније(1544-1582), која је непосредно пре њеног рођења умрла и која је била заслужна за престављање његове мајке њеном оцу још у принчевско доба.

Биографија
Рођена је 1583. године у Маниси. Била је најстарије дете свога оца Мехмета. Италијански амбасадори забележели су јуна 1601. године да је Мехмед био дебео султан од 35 година који је незаинтересован за управљање државом. Такође, амбасадор открива да је тог дана видео четворо деце од исте мајке; прво је навео да је имао ћерку од осамнаест година коју је планирао да уда за неког од паша чим се обави обрезивање њеног најстаријег брата; накнадно је поменуо принца од петнаест година по имену Сулејман, па принца од дванаест година по имену Ахмет и принца од 3-4 године по имену Осман.

Бракови
Удала се 1604. године за Тирјаки Хасан-пашу, намесника Будима, који је умро 1611. године. Након тога, речено је да је Ахмед своју старију сестру удао за Капудан Халил-пашу, што би значило да је то морала бити Хумашах. Према неким старијим изворима, речено је да се супруга Халил-паше развела од њега 1627. године, међутим то није утврђено. 
Из писама дубровачких поликсара Хумашах је 1642. године регистрована као супруга Нишар Хусеин-паше, што значи да ју је братанић Мурат преудао након развода/смрти Халил-паше. 1648. године је Хумашах примила дарове као удовица, а у фебруару 1649. је регистрована као удовица, која је заједно са сестром Умигулсум примила једнаку исплату као и ћерке Косем султаније, што додатно указује да су биле рођене сестре Султана Ахмеда.

Хумашах је умрла 1650-их година у Истанбулу.

Референце 

Рођени 1583.
Османско царство